Am Anger ist Name folgender geographischer Objekte:
 Am Anger (Erlangen)
 Am Anger (Ingolstadt)
 Viertel am Anger, München
 Am Anger (Gemeinde Tarsdorf), Ortschaft der Gemeinde Tarsdorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Am Anger (Gemeinde Frohnleiten), Ortslage von Frohnleiten, Steiermark

Baulichkeiten:
 Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger, Oberschule Am Anger, München
 Sparkasse am Anger (Erfurt)

Siehe auch:
 Anger – zum Namen